Söder steht für:
 Söder (Helsingborg), ein Stadtteil von Helsingborg, Schweden
 Söder (Holle), Ortsteil von Holle im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Schloss Söder in Holle

Söder ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Söder (* 1989), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Gerald Söder (* um 1940), deutscher Radsportler
 Hermann Söder (1945/46–2006), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat
 Jörn Söder (* 1934), deutscher Generalleutnant
 Karin Söder (1928–2015), schwedische Politikerin 
 Lisa Marie Söder (* 2002), deutsche Kampfsportlerin des Brasilianischen Jiu Jitsu
 Markus Söder (* 1967), deutscher Politiker (CSU), Ministerpräsident von Bayern
 Nicole Söder (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Robin Söder (* 1991), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Soeder